Zabalza ist der Familienname folgender Personen:

 Joachin Felipe Oláiz y Zabalza (1872–1945), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, dritter Apostolische Vikar von Guam
 Ricardo Pérez de Zabalza (* 1977; Richi), spanischer Fußballspieler